Toponímia:
 Rockford (Alabama), població estatunidenca
 Rockford (Illinois), població estatunidenca
 Rockford (Iowa), població estatunidenca
 Rockford (Minnesota), població estatunidenca
 Rockford (Ohio), població estatunidenca
 Rockford (Tennessee), població estatunidenca
 Rockford (Washington), població estatunidenca